Желонка — металева посудина циліндричної форми, якою вичерпують рідину і зруйновану породу, пісок, бруд на поверхню із свердловини під час буріння, чищення піщаних пробок, доставляють у свердловину цементний розчин, здійснюють пробне відбирання рідини з пласта під час освоєння свердловин.

Желонка — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Желонка — присілок, Марьовський район, Новгородська область